Paralimnetis är ett släkte av kräftdjur. Paralimnetis ingår i familjen Lynceidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladfotingar
Paralimnetis